Zeuxipe (esposa de Pandíon)
 Zeuxipe (esposa de Sició)
 Zeuxipe (esposa d'Antífates)